Der Challenger ATP de Salinas Trofeo Diario Expreso 2013 war ein Tennisturnier, das vom 25. Februar bis 2. März 2013 in Salinas, Ecuador stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 58 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Salinas (Ecuador)